Juan Carlos Moreno puede referirse a:

 Juan Carlos Moreno González (1911-1983): músico y compositor paraguayo, creador de la zarzuela paraguaya.
 Juan Carlos Moreno (1931-), guitarrista y cantante folclórico argentino de Los Fronterizos.
 Juan Carlos Moreno Cabrera (1956-), lingüista español.
 Juan Carlos Moreno Poggio, político uruguayo.
 Juan Carlos Moreno Rodríguez (1975-), futbolista español.